Порошино — название населённых пунктов в России:

 Порошино — село в Кытмановском районе Алтайского края.
 Порошино — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Порошино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Порошино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
Порошино — село в Пачелмском районе Пензенской области.
 Порошино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Порошино — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Порошино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Порошино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.